Михаил Владимирович Яно́вский:
 Яновский, Михаил Владимирович (1854—1927) — российский терапевт, основатель научной школы, академик.
 Яновский, Михаил Владимирович (1923—1993) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области международного права.